Formalità – diritto
Formalità (chimica) – Altro nome della molarità, una unità di misura della quantità di soluto in una soluzione